Kneale ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Kneale (* 1930), britischer Bildhauer
 Matthew Kneale (* 1960), britischer Autor
 Nigel Kneale (1922–2006), englischer Schriftsteller und Drehbuchautor 
 Tacy Kneale (* 1958), britische Schauspielerin und Malerin
 William Kneale (* 1906, † 1990), britischer Sprachphilosoph und Logikhistoriker
 Martha Kneale, geb. Hurst (1909–2001), britische Philosophin und Logikhistorikerin

Siehe auch:
 Neale
 Neal